Die zwölfte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1984 Palmares CECAFA Championship, fand vom 1. bis zum 15. Dezember 1984 in Uganda statt. Acht ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Sambia gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1984Sambia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1984
Fußballveranstaltung 1984
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala
Distrikt Mbale